SJA steht für:
 Institutum Sororum a S. Joseph ab Apparitione, siehe Schwestern des hl. Joseph von der Erscheinung
 Sœurs de Jeanne d'Arc
 Staff Judge Advocate, siehe Judge Advocate General’s Corps #United States Marine Corps Judge Advocate Division
 Aeródromo de San Juan de Marcona (IATA-Code), San Juan de Marcona, Peru

S.J.A. steht für:
 Suore Girolamine dell'Adorazione

sja steht für:
 Eperara (Southern Embera; ISO-639-3-Code), eine der Chocó-Sprachen in Panama und Kolumbien

Abkürzung